

Personnage biblique
 Urie le Hittite, premier mari de Bethsabée

Patronyme 
 Brendon Urie (1987-), chanteur et musicien américain ;
 Michael Urie (1980-), acteur américain ;
 Philippe Urie (1971-), joueur français de basket-ball.

Toponyme 
 Urie, une census-designated place du Wyoming, aux États-Unis.